Э́ндрю Стэ́нтон (; род. 3 декабря 1965 года в Бостоне) — американский актёр озвучивания, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и художник-мультипликатор. Двукратный лауреат премии «Оскар» за мультфильмы «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

Биография 
Родился в Бостоне, США. После окончания школы поступил в Калифорнийский институт искусств, в котором четыре года изучал анимацию. После окончания университета получил степень бакалавра в области киноискусства. Ещё во время обучения в университете, в 1987 году, он создал два короткометражных мультфильма — «Где-то в Арктике» и «История».

Профессиональная карьера Эндрю стартует на студии «Kroyer Films». Во время работы на этой студии, в 1987 году, он написал один из своих первых сценариев для фильма «Майти Маус — новые приключения» Ральфа Бакши.

В 1990 году Эндрю Стэнтон перешёл на новое место работы — в компанию «Pixar», где работал в качестве постановщика и художника-аниматора. Первоначально, он принимал участие в создании нескольких рекламных роликов, а спустя некоторое время стал одним из сценаристов полнометражного мультфильма «История игрушек». Мультфильм стал коммерческим суперхитом 1995 года, собрав в прокате более 300 миллионов долларов. За работу над этим мультфильмом Стэнтон и ещё четверо сценаристов были выдвинуты на премию «Оскар». В дальнейшем, написал ещё несколько сценариев, принимал участие в создании мультфильмов «Жизнь жуков (Приключения Флика)» (1998 год) и «Корпорация монстров» (2001 год) в качестве сценариста и режиссёра.

В 2003 году Эндрю Стэнтон создал образ и голос черепахи Краш и выступил в качестве режиссёра-постановщика (совместно с Ли Ульрихом) новой анимационной картины студии «Pixar» — «В поисках Немо». Этот мультфильм собрал более 850 миллионов долларов в мировом прокате.

Его следующая режиссёрская работа — мультфильм «ВАЛЛ-И» — вышел на экраны в США в 2008 году и в течение нескольких недель удерживал первое место в рейтинге лучших картин за всю историю кинематографа (по версии посетителей сайта IMDB).

Картина «Джон Картер», в создании которой Стэнтон выступил режиссёром и автором сценария, вышла на экраны в 2012 году.

Фильмография

Актёр озвучивания

Мультфильмы 
 1995 — История игрушек
 1998 — Нелегко быть жуком / It’s Tough to Be a Bug
 1998 — Приключения Флика
 1999 — История игрушек 2
 2000 — Базз Лайтер из звёздной команды: Приключения начинаются / Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins
 2003 — В поисках Немо
 2004 — Суперсемейка
 2006 — Тачки
 2007 — В поисках Немо: Подводное путешествие / Finding Nemo Submarine Voyage
 2016 — В поисках Дори

Компьютерные игры 
 1999 — Toy Story 2 (компьютерная игра)
 2003 — Extreme Skate Adventure (компьютерная игра)
 2007 — Cars Mater-National (компьютерная игра)

Режиссёр

Короткометражки 
 1987 — Одна история / A Story (к/м)
 1988 — Где-то в Арктике / Somewhere in the Arctic (к/м)

Мультфильмы 
 1998 — Приключения Флика (сорежиссёр)
 2003 — В поисках Немо
 2008 — ВАЛЛ-И
 2016 — В поисках Дори

Фильмы 
 2012 — Джон Картер

Телесериалы 
 2017 — Очень странные дела (сезон 2, эпизоды 5 и 6)

Сценарист 
 1987—1988 — Новые приключения Могучей Мыши / Mighty Mouse, the New Adventures
 1987 — Одна история / A Story (к/м)
 1995 — История игрушек
 1998 — Приключения Флика
 1999 — История игрушек 2
 2001 — Корпорация монстров
 2003 — В поисках Немо
 2008 — ВАЛЛ-И
 2008 — BURN-E
 2012 — Джон Картер
 2016 — В поисках Дори

Продюсер 
 1987 — Одна история / A Story (к/м)
 2001 — Корпорация монстров
 2003 — Изучение Рифов
 2007 — Рататуй
 2008 — Престо
 2008 — BURN-E
 2009 — Вверх

Примечания

Ссылки 
 Биография

Сотрудники Pixar
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Энни»
Режиссёры-лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
Выпускники Средней школы Рокпорта
Выпускники Калифорнийского института искусств
Сценаристы анимации
Художники-раскадровщики США